Treći rang prvenstva Bosne i Hercegovine u nogometu u sezoni 2014./15. su činile Druga liga Federacije BiH i Druga liga Republike Srpske.

Druga liga Federacije BiH

Centar 

 Izvori: 
 sportsport.ba

Jug 

 Izvori: 
 sportsport.ba

Sjever 

 Izvori: 
 sportsport.ba 
 posavinasport.com

Zapad 

 Izvori: 
 sportsport.ba

Druga liga Republike Srpske

Poveznice

Izvori 

  

2014-15
 3